В парному розряді жіночого тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 1994, що проходив у рамках Туру WTA 1994, Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Манон Боллеграф і Лариса Нейланд 7–6(5), 6–4.

Сіяні пари 

 Джиджі Фернандес /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)
 Патті Фендік /  Мередіт Макґрат (1-ше коло)

 Манон Боллеграф /  Лариса Нейланд (фінал)
 Катріна Адамс /  Зіна Гаррісон (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Porsche Tennis Grand Prix